Periode (von altgriechisch períodos „Umgang, Umlauf, Kreislauf“) steht für:

Mathematik und Physik:
 wiederkehrende Folge von Ziffern, siehe Dezimalsystem #Periode
 Abstand zwischen dem Auftreten gleicher Funktionswerte, siehe Periodische Funktion
 Periode (Physik), Dauer einer einzelnen Schwingung
 Periode (Kryptologie), Anzahl der Zeichen, nach der sich ein zur Verschlüsselung verwendetes Alphabet wiederholt

Weiteres:
 Periode des Periodensystems, Gliederung der chemischen Elemente
 Periode (Musik), in sich geschlossene musikalische Grundform
 Periode (Verslehre), Gruppe mehrerer Kola
 Periode als geochronologische Einheit, siehe System (Geologie)
 Periode, umgangssprachlich für den Menstruationszyklus

Siehe auch:
 Periodikum (fortlaufendes Sammelwerk)
 Periodisierung (Einteilung der Geschichte in Zeitalter)
 Periodizität (Regelmäßigkeit eines bestimmten Ereignisses)